B 173 bezeichnet:
 Bundesstraße 173 in Deutschland
 Eibergstraße bei Kufstein in Österreich
 Bristol 173, ein britischer Militärhubschrauber 

Abkürzung